Tiranuelo coronado puede referirse a dos aves paseriformes:

 Poecilotriccus ruficeps.
 Tyrannulus elatus.